Вулиця Леся Танюка (Дніпро)
 Вулиця Леся Танюка (Київ)